

Толе-бі — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Толе-бі — село, Ілійський район, Алматинська область
 Толе-бі — аул, Шуський район, Жамбильська область

 Толе Бі (Толе-бей) Алібекули (каз. Төле би Әлібекұлы) (1663—1756) — великий казахський бей, бей Старшого жуза, громадський діяч.